053  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Konkoly Observatory, di Budapest (attivo fin dal 1934)